Birgden ist der Name folgender Orte:

 Birgden (Gangelt), Ortsteil der Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg
 Birgden I, Hofschaft im Südosten der Stadt Remscheid an der A 1 mit etwa 55 Einwohnern
 Birgden II, Wohnplatz der Stadt Remscheid an der B 229 und der A 1
 Birgden III, Hofschaft im Stadtteil Lüttringhausen der Stadt Remscheid an der L 157 mit etwa 65 Einwohnern